11/9 kan syfta på:

 11 september
 11 september-attackerna
 9 november (amerikanskt datumformat)